Farger Straße steht für

 Farger Straße (Bremen)
 Farger Straße (Bremerhaven)
 Farger Straße (Delmenhorst)